Charles II d'Autriche-Styrie (1540-1590), archiduc de Basse-Autriche.
 Charles d'Autriche (1545-1568), prince des Asturies.
 Charles d’Autriche-Styrie (1590-1624), prince-évêque de Breslau et Grand-maître de l’Ordre Teutonique.
 Charles d'Autriche (1607-1632), infant d'Espagne.
 Charles-Louis d'Autriche-Teschen (1771-1847), fils de Léopold II et frère de François I.
 Charles I d'Autriche (1887-1922), petit-neveu et successeur de François-Joseph à la tête de l'Autriche-Hongrie (1916-1918).
 Charles de Habsbourg-Lorraine (1961-), petit-fils du précédent. Actuel chef de la Maison de Habsbourg-Lorraine.